Deicke ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Deicke, deutsche Medienwissenschaftlerin
 Arthur Deicke (1882–1958), Konstrukteur von Motoren, Motorrädern, Flugzeugen und Schnellbooten
 Carl Deicke (1802–1869), Naturwissenschaftler 
 Georg Heinrich Deicke (1765–1843), deutscher Kaufmann und Senator
 Günther Deicke (1922–2006), deutscher Lyriker und Publizist
 Joachim Deicke, deutscher Radiomoderator und Journalist
 Karl Deicke (1863–1943), deutscher Amtsrichter, Heimatforscher
 Liane Deicke (* 1954), deutsche Politikerin (SPD), Landtagsabgeordnete in Sachsen
 Peter Deicke (* 1930), deutscher Unternehmer, Autor und Reitlehrer

Siehe auch:
 Deike
 Teicke